De Ster van Bessèges 2004 (Frans: Étoile de Bessèges 2004) werd verreden van 4 tot en met 8 februari in Frankrijk. Het was de 34e editie van deze etappekoers.

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

Eindklassement

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2004
2004